Биксио () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Биксио, Джакомо Алессандро (1808—1865) — итальянский политик.
 Биксио, Нино (1821—1873) — итальянский военный и политик. Участник Рисорджименто. Сподвижник Джузеппе Гарибальди.
 Биксио, Чезаре Андреа (1896—1978) — итальянский композитор.